Urbanice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Urbanice, comune del distretto di Pardubice, nella regione di Pardubice
Urbanice, comune del distretto di Hradec Králové, nella regione di Hradec Králové